Die Abkürzung  DHU steht für: 

 Deutsche Homöopathie-Union, ein Hersteller homöopathischer Arzneimittel
 Deutsches Heim-Union eG, eine Baugenossenschaft

DHU